803 steht für:
 die natürliche Zahl 803
 das Jahr 803
 BMW 803, deutscher Automotor
 Tatra 803, tschechoslowakischer Prototyp eines leichten Geländewagens
 IBM 803, Schecksortierer der Firma IBM
 MPS 803, 7-Nadeldrucker der Firma Commodore

Siehe auch:
 803 v. Chr.